Хускар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 33 км². Население — 221 человек (на 2010 год). Расстояние — 123 км до административного центра провинции.

Дополнительно: Huskar - персонаж из компьютерной игры Dota 2. Имеет способность получения здоровья от нанесения урона (вампиризм).Очень хорош на низких рейтингах, когда новички не знаю каких персонажей и какие предметы надо брать чтобы его побеждать.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Web de Júzcar
 Página sobre los pueblos de la Serranía de Ronda

Муниципалитеты Малаги